

Bułgaria 
 Abłanica – rzeka w Bułgarii, w zachodnich Rodopach
 Abłanica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Abłanica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Abłanica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pazardżik

Macedonia Północna 
 Abłanica – kurort w Macedonii Północnej

Zobacz też 
 Jabłanica
 Jablanica